Чарльз Макгроу (), настоящее имя Чарльз Баттерз () (10 мая 1914 года — 30 июля 1980 года) — американский актёр, известный киноролями 1940-50-х годов.

«Макгроу играл как главные роли, так и роли второго плана, особенно в фильмах нуар. Его скрипучий, сиплый голос и грубые черты лица привлекали к нему интерес этого стильного жанра, где он исполнял роли как копов, например, в фильмах „Узкая грань“ (1952) и „Ограбление инкассаторской машины“ (1950), так и киллеров, например, в „Убийцах“ (1946)». Звёздным часом Макгроу стала роль озлобленного, но «правильного» детектива, которому было поручено защищать героиню Мэри Виндзор в нуаровой классике «Узкая грань».

Вклад Макгроу в кинематограф был отмечен звездой на Голливудской «Аллее славы».

Биография

Ранние годы жизни и начало кинокарьеры 

Чарльз Макгроу родился 10 мая 1914 года в городе Де-Мойн, штат Айова. Во время Второй мировой войны Макгроу служил в армии, после чего начал актёрскую карьеру.

Большую роль в карьере Макгроу сыграла его внешность. «Обладая сиплым голосом, каменным лицом и суровым видом, Макгроу записал на свой счёт десятки ролей в кино и на телевидении, часто изображая стражей закона или армейских офицеров, а также странных изворотливых гангстеров».

Кинокарьера в 1940—1950-е годы 

Чарльз Макгроу впервые появился на экране в 1943 году в эпизодических ролях без указания его имени в титрах в таких фильмах, как «Луна опустилась», «Корвет К-225», «Два билета до Лондона» и «Сегодня мы наступаем на Кале».

Макгроу обратил на себя внимание в 1946 году, когда он и Уильям Конрад сыграли пару киллеров, запугивающих людей в забегаловке маленького городка в начале фильма «Убийцы» (1946).

«Первоначально казалось, что Макгроу проведёт свою кинокарьеру, погрязнув в мире злодейства и преступности, но во время работы на студии РКО в конце 1940-х и начале 1950-х годов, актёр поднялся до уровня ведущего артиста, исполняющего нетрадиционные, увлекательные роли».

В этот период Макгроу сыграл главные роли в фильмах нуар «Угроза» (1949), «Ограбление инкассаторской машины» (1950), «Препятствие» (1951), «Узкая грань» (1952) и «Лазейка» (1954), в вестернах «Гром над равниной» (1954) и «Джо Дакота» (1957), а также в фантастической драме «Навстречу неизвестному» (1956).

Особое внимание на себя обратил его «справедливый и решительный коп, лейтенант Джим Корделл, который преследует вооружённых бандитов в нуаре „Ограбление инкассаторской машины“» (1950). В нуаре «Препятствие» (1951) он сыграл роль честного страхового следователя, из любви ставшего вором. Его самым памятным образом в кино стал «угрюмый и раздражительный полицейский детектив, сержант Уолтер Браун, которому поручено защищать жену главного мафиози, которая должна выступить свидетельницей на процессе против мафии (Мэри Виндзор) в классическом нуаре „Узкая грань“ (1952)».

К числу заметных фильмов нуар этого периода, в которых Макгроу сыграл роли второго плана, относятся «Грубая сила» (1947), «Агенты казначейства» (1947), «Длинная ночь» (1947), «Гангстер» (1947), «Берлинский экспресс» (1948), «Переулок» (1949), «Инцидент на границе» (1949), «История Молли Х» (1949) и «Женщина его мечты» (1951). В этот период Макгроу также запомнился ролью командира корабля в военной драме о Корейской войне «Мосты у Токо-ри» (1954), а также жестокого капитана полиции в получившем широкое признание триллере Стенли Крамера «Не склонившие головы» (1958).

Кинокарьера в 1960—1970-е годы 

В 1960-70-е годы Макгроу не отступил от своего амплуа хмурого, рычащего и бросающего грозные взгляды крутого парня, сыграв целую серию качественных характерных ролей. В частности, в эпической картине «Спартак» (1960) он сыграл тренера гладиаторов Марцелла, который «издевается над рабом в исполнении Кирка Дугласа», в психологическом хорроре Хичкока «Птицы» (1963) он сыграл небольшую роль рыбака в закусочной, а в звёздной комедии «Это безумный, безумный, безумный, безумный мир» (1963) предстал в образе измученного офицера полиции, лейтенанта Мэтьюза, помогающего герою Спенсера Трейси вести расследование.

В 1969 году Макгроу сыграл небольшие роли в криминальной драме Ричарда Брукса «Хладнокровное убийство» (1967), в криминальном триллере «Маятник» (1969) и в антивоенной драме «Джонни взял ружье» (1971), а в 1975 году запомнился ролью проповедника в культовой антиутопии «Мальчик и его собака» (1975).

Работа на телевидении 

Макгроу продолжил сниматься на телевидении в ролях «эпатирующего, пренебрегающего условностями героя». В 1954-55 годах Макгроу сыграл заглавную роль Майка «Сокола» Уоринга в 39-серийном детективном телесериале «Приключения Сокола», а в 1955 году исполнил богартовскую роль владельца ресторана Рика Блейна в телесериале «Касабланка» (1955)".

На протяжении 1950-70-х годов Макгроу продолжал играть разовые роли в отдельных сериях многочисленных популярных телесериалов, среди них телевестерны «Жизнь и смерть Уайатта Эрпа» (1960), «Бонанза» (1962—1969), «Виргинец» (1963), «Дымок из ствола» (1964—1971), криминальный триллер «Неприкасаемые» (1959—1963), детектив «Айронсайд» (1972) и триллер «Миссия невыполнима» (1973).

Смерть 

Чарльз Макгроу умер 30 июля 1980 года в возрасте 66 лет, в результате несчастного случая в своём доме в Студио-сити, штат Калифорния. Поскользнувшись в душевой комнате, он упал и разбил стеклянную дверь, порезав себе руку, рана оказалась смертельной. Его прах был развеян над Тихим океаном.

В конце 2007 года Алан К. Роуд написал биографию актёра, изданную под названием «Чарльз Макгроу: биография крутого парня фильма нуар». Книга рассказывает о его частной жизни, включая многолетний брак с женщиной евразийского происхождения, службу в армии во время Второй мировой войны, кинокарьеру и историю его смерти.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Чарльз Макгроу на сайте Allmovie
 Чарльз Макгроу на сайте Turner Classic Movies

Актёры XX века
Киноактёры США
Актёры фильмов нуар